Schloss Voglsang heißen folgende Bauwerke:

Schloss Voglsang (Ennstal)
Schloss Voglsang (Steyr)